Versterker (elektronica), voor het versterken van elektrische signalen
 Beeldversterker, voor het elektronisch versterken van het aanwezige licht
 Mechanische versterker, als geluid m.b.v een mechanische constructie wordt versterkt
 Akoestische versterker, soms een mechanische constructie en soms een versterker voor een akoestisch instrument
 Stuurbekrachtiging van een auto
 Rembekrachtiging van een auto
 Een "hartversterkertje" ofwel een borrel
 Gitaarversterker een elektronische geluidsversterker speciaal voor elektrische gitaren.